18-й Требич-турнир состоялся в 1935 г. в Вене. Соревнование имело международный статус, поскольку наряду с десятью сильнейшими австрийскими шахматистами в нем приняли участие два представителя Венгрии.

Победу в соревновании разделили Э. Элисказес и Л. Штейнер. Они на полтора очка опередили группу ближайших преследователей.

Турнирная таблица

См. также 
 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1935 год в шахматах